Boduszewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Boduszewo – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina